Raba ist

 ein Ortsteil von Wetterzeube im Burgenlandkreis im Süden Sachsen-Anhalts
 ein indonesischer Ort, siehe Raba (Bima)
 der slowenische Name der Raab, eines rechten Nebenflusses der Donau. Der ungarische Name dieses Flusses ist Rába
 Raba (Weichsel), rechter Nebenfluss der Weichsel 
 Raba (Gurk), Nebenfluss der Gurk in Kärnten, Österreich 
 ein Amoräer, siehe Raba (Amoräer)
 ein Fahrzeughersteller Rába (Fahrzeughersteller) in Győr (Ungarn).

Raba ist der Familienname folgender Personen:

 Dani Raba (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Inge Raba (1923–2022), deutsche Cellistin
 Jost Raba (1900–2000), deutscher Geiger und Musikpädagoge
 Norbert Raba (* 1973), polnischer Politiker der Platforma Obywatelska (Bürgerplattform)
 Peter Raba (* 1936), deutscher Autor, Fotograf und Homöopath

Siehe auch:
 Rabah
 Rabba